All I Need kan avse:

 All I Need (singel av Joakim Lundell) – singel av Joakim Lundell
 All I Need (singel av Radiohead) – singel av Radiohead